

Toponymes 

 , un sommet de la Colombie-Britannique, au Canada ;
 Mont Odin, un sommet du Nunavut, au Canada ;
 Mont Odin, un sommet de la terre de Graham, en Antarctique.